Victoria Vega (más conocida como Tori Vega), es el personaje protagonista de la serie Victorious, y está interpretado por la actriz y cantante estadounidense, Victoria Justice. 

Nació el 19 de febrero de 1995 en Kansas City, Misuri, ha destacado por ser una chica con un gran talento para la actuación, el baile y sobre todo para el canto, algo que ella no sabía; es invitada a convertirse en alumna de la prestigiosa escuela de artes escénicos Hollywood Arts, por su actuación en la canción "Make it Shine", que cantó en lugar de su hermana Trina en la Gran Presentación de la Escuela porque a esta se le había inflado la lengua por una reacción alérgica. Suele ser muy nerviosa e insegura de sí misma, pero con la ayuda de sus amigos siempre logra salir adelante. 

Generalmente es amable con todos, pero en ocasiones llega a perder la paciencia por el carácter de su hermana, a la que quiere mucho, a pesar de todo. Es una chica que siempre está para apoyar a la gente con sus problemas.

Personalidad
Tori al tener su primer día en Hollywood Arts , al parecer no tiene buena relación con Jade West, debido a que Jade es mala con todos. Make it Shine es su primera aparición y es la canción principal en Victorious demuestra que tiene talento para cantar, y también que su hermana Trina no es la única estrella de la familia. Ella tiene, además de cantar y actuar, un gran talento a suplicar. Tori casi siempre esta nerviosa, aunque es más risueña y amigable también es muy amiguera. Esta aprendiendo como funcionan las cosas en Hollywood Arts.

 Doblaje 

 Doblaje en Hispanoamérica  
Respecto al doblaje en América Latina, los fanes de Victorious, dijeron encontrarse muy decepcionados con el doblaje de Tori''. El doblaje de Tori Vega, lo interpretaba la actriz de doblaje Leyla Rangel hasta la temporada 1, ya que la actriz decidió abandonar el doblaje porque viajó a Londres a seguir con sus estudios. Sin embargo, Leyla solamente interpretó a Tori en la primera temporada, (y el segundo capítulo de la segunda temporada "La Caída de Tori"), ya que es reemplazada por la actriz de doblaje Karla Falcón.
El 12 de mayo de 2012, el director de doblaje de la serie, Eduardo Garza, en una entrevista de Twitcam desde su cuenta privada de Twitter donde algunos de los fanes de Victorious le preguntaron si Leyla Rangel (1º voz de Tori) habría regresado de Londres a lo que él respondió que sí, algunos fanes le preguntaron que si Leyla regresaría como Tori Vega a lo que este respondió: "Leyla ya regresó, pero no sé si los clientes le propondrían a Leyla regresar como Tori y si ella aceptaría".

Posteriormente, en otra Twitcam de Eduardo Garza dijo que regresar como voz de Tori no estaba en las prioridades de Leyla, así que se podrá decir que Karla Falcón (actual voz de Tori) seguirá siendo voz de dicho personaje.
Los fanes latinoaméricanos principalmente se encontraron decepcionados por el motivo de que la actriz de doblaje Leyla Rangel tiene más carácter en su voz y más encendida, no siendo lo mismo con Karla Falcón, porque su voz es más apagada.

Referencias 

Personajes de Victorious
Estadounidenses ficticios
Cantantes ficticios